

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Wierzbiny – część wsi Bokinka Królewska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Wierzbiny – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Wierzbiny – część wsi Milówka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka
 Wierzbiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Wierzbiny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz